Baquirivu - antiga denominação do distrito de São Miguel Paulista, São Paulo, Brasil. 
 Rio Baquirivu-Guaçu - curso d'água brasileiro do estado de São Paulo, Brasil.